Il 	Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger è stato un torneo professionistico di tennis giocato sul cemento, che faceva parte dell'ATP Challenger Tour. Si giocava annualmente al Yuba City Racquet & Health Club di Yuba City negli USA dal 2005 al 2009.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni